Ledizione 1950 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Bp. Honvéd SE, che conquistò il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Puskás del Bp. Honvéd SE con 25 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Bp. Honvéd SE campione d'Ungheria 1950.
 Bp. Postás SE, Bp. Előre SC, Bőripari DSE e Tatabányai Tárna retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1950
Campionato ungherese di calcio